Duprey ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Roque de Duprey (1853–1933), puerto-ricanische Schriftstellerin, Pädagogin und Frauenrechtlerin 
 Phil Duprey (* 1944), US-amerikanischer Bobsportler
 Pierre Duprey (1922–2007), römisch-katholischer Kurienbischof

Siehe auch:
 Dupree
 Dupré
 Duprez